Kreuzkappe steht für:
 Kreuzkappe (Architektur), den Abschluss eines Kreuzgewölbes
 in der Mathematik eine topologische Fläche, siehe Kreuzhaube